André Simon peut faire référence à :
 André Simon (1865-1917), un acteur belge de théâtre et de cinéma ;
 André Simon (1920-2012), un pilote automobile français ;
 André Simon (1987-), un coureur cycliste antiguais ;
 André Simon, un réalisateur belge de l'entre-deux-guerres ;
 André Simon, un acteur français des années 1930 et 1940.